Paulinho est un diminutif du prénom portugais Paulo. Il peut faire référence à :

 Paulinho (né en 1932 et mort en 2007), Paulo de Almeida Ribeiro, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en 1958), Paulo Luiz Massariol, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en 1966), Paulo José Ramos Mendes, un footballeur portugais ;
 Paulinho (né en 1982), Paulo Menezes, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en 1982), Paulo Antônio de Oliveira, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en 1986), Paulo Sérgio Betanin, un footballeur brésilien.
 Paulinho (né en 1988), José Paulo Bezerra Maciel Júnior, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en ), Paulo Roberto Gonzaga, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en ), Paulo Roberto Gonzaga, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en 1991), Paulo Sérgio Mota, un footballeur portugais ;
 Paulinho (né en 1992), João Paulo Dias Fernandes, un footballeur portugais ;
 Paulinho (né en 1995), Paulo Victor da Silva, un footballeur brésilien ;
 Paulinho (né en 2000), Paulo Henrique Sampaio Filho, un footballeur brésilien ;
 Paulinho McLaren (né en 1963), Paulo César Vieira Rosa, jouer et entraîneur de football brésilien.